Santuario di Nostra Signora del Carmine – santuario nel comune di Imperia in provincia d'Imperia
 Santuario di Nostra Signora del Carmine – luogo di culto cattolico nel comune di Lavagna nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora del Carmine – luogo di culto cattolico nel comune di Santa Margherita Ligure nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora del Carmine – santuario mariano spagnolo a Los Realejos nell'isola di Tenerife nelle Canarie

Pagine correlate 
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine
 Santuario della Madonna del Carmine